Asociacija je lahko:

 asociacija (družba)
 asociacija (ekologija)
 asociacija (psihologija)